Plusieurs batailles qui ont eu lieu autour ou dans la ville de Smolensk en Biélorussie portent le nom de Bataille de Smolensk : 
 la bataille de Smolensk en 1708, entre les forces suédoises de Charles XII aux forces russes du général Christian Felix Bauer pendant la grande guerre du Nord ;
 la bataille de Smolensk en 1812, qui opposa les  de Napoléon aux  du prince Bagration ;
 sur le front de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale :
 la bataille de Smolensk en 1941,
 la bataille de Smolensk en 1943.

Voir aussi 
 Siège de Smolensk